Dukas steht für:

 Dukas (Adelsgeschlecht), byzantinische Dynastie
 Dukas (Bildagentur), Schweizer Bildagentur

Personen:
 Konstantin X. (1006–1067), byzantinischer Kaiser
 Michael VII. (1059–um 1090), byzantinischer Kaiser
 Konstantin Dukas Porphyrogennetos (um 1074–1095/1097), byzantinischer Mitkaiser
 Johannes III. (Byzanz) (1193–1254), byzantinischer Kaiser
 Dukas (Historiker) (um 1400–nach 1462), byzantinischer Geschichtsschreiber 

Dukas ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Beatrice Dukas (* 1965), deutsche Schauspielerin, siehe Anja Beatrice Kaul
 Helen Dukas (1896–1982), Sekretärin, Nachlassverwalterin und Biografin von Albert Einstein
 Paul Dukas (1865–1935), französischer Komponist

Siehe auch:
 Johannes Dukas
 Doukas
 Duka